Jelačići (plemstvo), plemićka obitelj u Hrvatskoj, podrijetlom iz Turske Hrvatske (od Bužima)

BiH:
 Jelačići (Jablanica, BiH), naseljeno mjesto u općini Jablanica
 Jelačići (Kladanj, BiH), naseljeno mjesto u općini Kladanj
 Jelačići (Trnovo FBiH, BiH), naseljeno mjesto u općini Trnovo (FBiH)
 Jelačići (Višegrad, BiH), naseljeno mjesto u općini Višegrad